Han se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Chang-do Han
 Hong-Xiang Han
 Ho-Yeon Han
 Hui-Lin Han
 Xu Han